Vielle ist der Name folgender geographischer Objekte in Frankreich:

 Vielle-Adour, Gemeinde im Département Hautes-Pyrénées
 Vielle-Aure, Gemeinde im Département Hautes-Pyrénées
 Vielle-Louron, Gemeinde im Département Hautes-Pyrénées
 Vielle-Saint-Girons, Gemeinde im Département Landes
 Vielle-Soubiran, Gemeinde im Département Landes
 Vielle-Tursan, Gemeinde im Département Landes
 Kanton Vielle-Aure im Département Hautes-Pyrénées

Vielle steht außerdem für:
 Fidel, ein mittelalterliches Streichinstrument
 ein vom österreichischen Komponisten Othmar Steinbauer (1895–1962) entwickeltes modernes Streichinstrument